Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Laura Montalvo e Paola Suárez che hanno battuto in finale Rita Kuti-Kis e Petra Mandula 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Janette Husárová /  Florencia Labat (primo turno)

 Ol'ga Barabanščikova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Rita Grande /  Alina Židkova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2000